Флора Китая () — может обозначать
 Флора Китая — cовокупность растений, проищрастающих на территории Китайской Народной Республики
 Ботанические труды, посвящённые растительности Китая:
 Flora of China — последняя, наиболее полная сводка растений Китая на английском языке. 
  — труд по китайской растительности, издававшийся на китайском языке с 1959 по 2004 год. 
 Flora Sinensis — первая книга о природе Китая, опубликованная в Европе в 1656 году.
  — Флора Тайваня.